La República de Karatxai-Txerkèssia (en rus Карачаево-Черкесская Республика Karatxàievo-Txerkésskaia Respúblika, en karatxai-balkar Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ Qereixei-Xerdges Réspublike, en txerkès Къарачай-Черкес Республика) és una república (subjecte federal) de la Federació Russa.

Geografia 

Limita al nord amb el Territori de Krasnodar, a l'oest amb el Territori de Stàvropol, al sud amb Abkhàzia i Geòrgia, i a l'est amb Kabardino-Balkària.

Ocupa el vessant septentrional del Gran Caucas, i la principal alçària és l'Elbrús (en karatxai-balkar Meñitaw). És drenada pels rius Kuban i Kumà. Altres rius són el Kahun, Karasu, Malka, Abazinka, Amanauz, Babuk, Dzeguta, Ginam i altres. El clima hi és continental, amb pluges que oscil·len entre 500 mm a les planes i 1.000 mm a les regions muntanyoses.

Economia 
La població és bàsicament rural. Els recursos econòmics principals són l'agricultura (blat, blat de moro, verdures, vinya), la ramaderia (ovina i bovina), que és transhumant, i la mineria (mines de carbó, conegut des de l'any 1840, de plom i de zinc); la indústria hi és poc desenvolupada (derivada de l'agricultura, tèxtil). L'economia nacional es basava en l'agricultura (blat, moresc, verdures, vinya), en la ramaderia (ovelles i vaques) i l'artesanat. El subsol contenia recursos minerals importants, sobretot carbó, coure i zinc. Hi ha poca indústria, només de caràcter agrari o tèxtil.

Demografia 
 Població: 439.470 (2002)
Urbana: 193.531 (44,0%)
 Rural: 245.939 (56,0%)
 Masculina: 205.481 (46,8%)
 Femenina: 233.989 (53,2%)
 Grups ètnics
Segons el cens rus (2002), els karatxais eren el 38,5% de la població de la república, seguits pels russos (33,6%) i txerkessos (11,3%). Altres grups importants són els abazins (7,4%), nogais (3,4%), ossets (3.333, o 0,8%), ucraïnesos (3.331, o 0,8%), armenis (3.197, o 0,7%), tàtars (2.021, o 0,5%), i un grapat de petits grups, cadascun amb menys del 0,5% de la població.

Enllaços externs 

 Pàgina Oficial de la República de Karatxai-Txerkèssia 
 Col·lecció d'imatges de Karatxai-Txerkèssia  
 Imatges de Karatxai-Txerkèssia 
 Esdeveniments de les disputades eleccions del 1999  
 Col·lecció d'imatges de Karatxai-Txerkèssia, amb un focus a les coves